Памятник героям фронта и тыла установлен в Перми на городской эспланаде в Ленинском районе города.

История 
Памятник был торжественно открыт 9 мая 1985 г. в честь празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авторами памятника выступили скульптор, лауреат Государственной премии СССР В. М. Клыков, заслуженный архитектор РСФСР Р. И. Серджиев, архитектор В. И. Снегирев, а также конструктор Б. С. Гурвич.

Идея памятника состоит в том, что три фигуры — образ рабочего, выковавшего щит, воина с мечом и Матери-Родины — представляют собой олицетворение единства подвига как фронта, так и тыла в войне с фашизмом. Фигура рабочего повёрнута на восток, фигура воина устремлена на запад, навстречу пришедшему оттуда врагу. Все три статуи одного роста, чтобы показать равенство подвига рабочего и воина, а также близость Матери-Родины ко всем.

Памятник является важной городской достопримечательностью, и с 2005 г. каждый год проводится его реставрация. Кроме того, памятник был реконструирован в 2001 и 2003 гг.

Ссылки

Дополнительное чтение 
 

Героям фронта и тыла
Героям фронта и тыла
Героям фронта и тыла
Героям фронта и тыла